Baard est un mot néerlandais signifiant « barbe ».

Patronyme 
 Frances Baard (1909-1997), syndicaliste et militante anti-apartheid sud-africaine

Toponyme 
 Baard, village des Pays-Bas

Voir aussi